Hässlö kan syfta på:
 Hässlö, Västerås –  en stadsdel i Västerås.
 Stockholm-Västerås flygplats – en internationell flygplats i Västerås.
 F 1 Hässlö – en tidigare flygflottilj, baserad i Västerås.
 Hässlögymnasiet – en gymnasieskola i Västerås.
 Hässlö, Korpo – en ö i Korpo, Åboland, Finland.
 Hässlö (Finström, Åland) – en ö i Finström, Åland.
 Hässlö (Föglö, Åland) – en ö i Föglö, Åland.